Příjmení Kačala, přechýleně Kačalová, nosí více osobností:

 Radoslav Kačala (* 1970), slovenský fotbalista a trenér
 Richard Kačala (* 1991), slovenský fotbalista
 Stepan Kačala (1815–1888), rusínský řeckokatolický duchovní a politik

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení